Inkster ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Inkster (Michigan), im Wayne County
 Inkster (North Dakota), im Grand Forks County
 Inkster Township (Grand Forks County, North Dakota)